Департамент Метан  () — департамент в Аргентине в составе провинции Сальта .

Территория — 5235 км². Население — 39 тыс.человек. Плотность населения — 7,5 чел./км².

Административный центр — Сан-Хосе-де-Метан.

География 
Департамент расположен на юго-востоке провинции Сальта.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментами Анта и Хенераль-Гуэмес
 на востоке — с департаментом Анта
 на юго-востоке — с провинцией Сантьяго-дель-Эстеро
 на юге — с департаментом Росарио-де-ла-Фронтера
 на юго-западе — с департаментом Гуачипас
 на западе — с департаментом Ла-Винья
 на северо-западе — с департаментом Сальта

Административное деление
Департамент включает 3 муниципалитета:

Сан-Хосе-де-Метан
Эль-Гальпон
Рио-Пьедрас

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Сальта